Nogometni klub "Rasinja" (NK "Rasinja"; "Rasinja") je nogometni klub iz Rasinje, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. "Rasinja" se natječe u "3. ŽNL Koprivničko-križevačkoj - skupina Đurđevac/Koprivnica", ligi sedmog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.

O klubu  
Klub je osnovan 1932. godine pod imenom "Zrinski". 1947. godine, po završetku Drugog svjetskog rata, klub se obnavlja pod imenom "Jedinstvo" te pod tim imenom djeluje narednih desetljeća te se natječe u ligama koje je organizirao nogometni savez iz Koprivnice.  
Po osamostaljenju Hrvatske, klub se natječe u županijskim ligama na području Koprivničko-križevačke županije. 1998. godine klub mijenja ime iz "Jedinstvo" u "Rasinja". Krajem 2000.-ih klub se dvije sezone nazivao "Rasinja A.Š. Volan".  
Klub organizira Memorijalni malonogometni turnir ‘Miroslav Belaj’.

Uspjesi

nakon 1991. 
 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 drugoplasirani: 2001./02., 2013./14. (Koprivnica) 

 4. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 1999./2000., 2018./19. 
 drugoplasirani: 2007./08. 

 2. općinska liga Koprivnica 
 prvak: 1992./93.

do 1991. 
 1. općinska liga Koprivnica 
 drugoplasirani: 1985./86. 

 2. općinska liga Koprivnica 
 prvak: 1989./90. 
 drugoplasirani: 1988./89.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice  
 Rasinja

Vanjske poveznice 
 NK Rasinja, facebook stranica 
 transfermarkt.com, NK Rasinja 
 rasinja.hr, NK Rasinja 
 glaspodravine.hr, NK Rasinja 
 sportilus.com, NOGOMETNI KLUB RASINJA RASINJA

Izvori 
 
 klikaj.hr, NK Rasinja: ‘Još ozbiljnije stvari ćemo raditi kada dobijemo vlastito igralište s popratnom dvoranom’, objavljeno 18. siječnja 2021., pristupljeno 6. travnja 2021. 
 portalnovosti.com, Pojačanje za NK Rasinja, objavljeno 23. srpnja 2018., pristupljeno 6. travnja 2021. 
 [http://www.rasinja.hr/index.php/opcina-rasinja2/opci-podaci/povijest rasinja.hr, Povijest'], pristupljeno 6. travnja 2021. 
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Koprivničko-križevačka županija, nogometni savez 
 ns-kckz.hr, Klubovi, pristupljeno 6. travnja 2021.  
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980.'', Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 95. – 97.
 tourist-ad-guide.com, OPĆINA RASINJA, pristupljeno 6. travnja 2021. 
 bisnode.hr, NOGOMETNI KLUB "RASINJA" RASINJA 
 fininfo.hr, NK "RASINJA" 
  

Nogometni klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji